Andreas M. Andreadis
 Andreas Andreadis (siatkarz)